

Toponyme 

 Suya, un arrondissement de la commune de Nikki dans le département du Borgou au Bénin.

Peuple 
Les Suyá sont un peuple indigène du Mato Grosso, au Brésil, parlant la langue du même nom

Cuisine 
Le suya est une préparation culinaire à base de viande de bœuf ou de mouton grillée, populaire au Nigéria, au Niger, au Cameroun et au Soudan.